Cast the First Stone – album degli Hour of Penance del 2017
 Cast the First Stone – singolo degli Slayer del 2015